Cherwell kan syfta på:

 Cherwell (tidning) –  en oberoende studenttidning, vid Oxfords universitet
 Cherwell District – ett distrikt i Storbritannien
 River Cherwell – en biflod till Themsen i Storbritannien